Casaleto ima više značenja:
 Casaleto, Parma
 Casaleto, Piacenza